Ontex peut désigner :

 Ontex (Savoie), une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Ontex (entreprise), un groupe européen spécialisé dans les produits d'hygiène jetables.